Пущино — город в Московской области, в городском округе Серпухов, один из научных центров РАН
 Усадьба Пущино-на-Оке
 Пущино — деревня в Московской области, в городском округе Серпухов
 Усадьба Пущино-на-Наре
 Пущино — село в Мильковском районе Камчатского края
 Пущино — деревня в Рязанском районе Рязанской области
 Пущино — деревня в Сараевском районе Рязанской области
 Пущино — деревня в Мариинско-Посадском районе Чувашии
 Пущино — деревня в Ржаксинском районе Тамбовской области

 Пущино — историческая станция, внутренний узловой пункт на частной Путиловской ветви железной дороги в Петербурге, расположенный на территории Путиловского завода у причалов Нового порта.

См. также 
 Пущин